Ettinghausen ou Ettingshausen est un terme pouvant désigner:

Patronyme

Albert von Ettingshausen (1850-1932), physicien autrichien
Andreas von Ettingshausen (1796-1878), mathématicien et physicien allemand
Andrew Ettingshausen (né en 1965), joueur de rugby australien
Constantin von Ettingshausen (1826-1897), géologue et botaniste autrichien
Maurice Sachs né Ettinghausen (1906-1945), écrivain français

Toponyme

Ettinghausen, ville du Westerwald en Rhénanie-Palatinat

Homonymie de patronyme